Хелен Шейвер (род. , , канадская провинция Онтарио) — канадская актриса, режиссёр и кинопродюсер.

Биографические данные 
Хелен Шейвер родилась в небольшом городе Сент-Томас (Онтарио, Канада). Как актриса она дебютировала в 1972 году, в одном из эпизодов канадско-американского сериала «Доктор Саймон Лок», после чего снялась ещё в нескольких фильмах и сериалах, но широкой популярности не получила. В 80-х годах выходят и получают успех сразу несколько фильмов с участием Хелен Шейвер («Уикенд Остермана», «Неприкаянные сердца», «Цвет денег»). В 1995 году она снимается в первом эпизоде первого сезона телесериала «За гранью возможного», позже ещё в шести эпизодах она выступает как режиссёр. C 1996 по 1999 год Хелен исполняет роль психоаналитика Рейчел Корриган в американо-канадском телесериале «Полтергейст: Наследие». В двух эпизодах этого сериала она так же исполняет режиссёрскую работу. C 1999 по 2005 год проходят съёмки американского сериала «Справедливая Эми». Шейвер является режиссёром и продюсером некоторых эпизодов этой ленты.

Хелен Шейвер состоит в браке, у неё есть сын.

Творчество

Актёрские работы 
  (2008)
 Беспомощный (2007)
 4400 (сериал; снялась в сериях «Испытание огнём» и «Становление» в 2004 году)
 Хранитель (2004)
 Секс в другом городе (сериал; снялась в эпизодах «Liberally» и «Luck, Next Time» в 2004 году)
 Вашингтонский снайпер: 23 дня страха (2003)
 Полтергейст: Наследие (сериал; 1996—1999)
 Колдовство (1996)
 Дрожь земли 2: Повторный удар (1996)
 Рождённая свободной (1995)
 За гранью возможного (сериал; снялась в эпизоде «Песчаные короли» в 1995 году)
 Убийца оставляет цветок (1994)
 В ночных лабиринтах смерти (1993)
 Той самой ночью (1992)
 Телевизионная служба новостей (сериал; снялась в эпизоде «Child’s Play» в 1992 году)
 Доктор Бетьюн (1992)
  (1992)
 Коломбо (сериал; снялась в эпизоде «Загадка миссис Коломбо» в 1990 году)
 Козырная парочка (1990)
 Театр Рэя Брэдбери (сериал; снялась в эпизоде «The Emissary» в 1988 году)
  (1987)
 Цвет денег (1986)
 Марлоу: Частный сыщик (сериал; снялась в серии «Spanish Blood» в 1986 году)
 Неприкаянные сердца (1985)
 Лучший способ защиты (1984)
 Ти Джей Хукер (сериал; снялась в серии «The Shadow of Truth», в 1983 году)
 Уикенд Остермана (1983)
  (1982)
 Блюз Хилл-стрит (сериал; снялась в четырёх сериях в 1982 году)
  (сериал вышедший на экраны в 1981 году; Хелен Шейвер исполнила роль Джессики Новак)
  (1980)
 Ужас Амитивилля (1979)
  (1978)
  (1977)
  (1977)
  (сериал; снялась в эпизоде «Death Holds the Scale» в 1972 году)

Режиссёрские и продюсерские работы 
Один из немногих полнометражных кинофильмов, созданных Хелен Шейвер — комедийная драма «Дью-Ист». Остальные её работы в основном касались режиссуры отдельных серий (эпизодов) различных канадских и американских сериалов.

Помимо режиссёрской деятельности Хелен Шейвер также продюсировала фильмы «Падшие» () и «Дью-Ист», и сериал «Справедливая Эми».

Награды и номинации 
 В 1985 году за роль Вивиен Белл в фильме «Неприкаянные сердца» Хелен получила «Бронзового леопарда» (приз, который вручается лучшему актёру или актрисе) на кинофестивале в Локарно
 В 2001 году за роль в фильме «Падшие» () Хелен Шейвер получили кинопремию «Джини» (высшая национальная кинопремия Канады) в номинации лучшая актриса второго плана.
 В 2003 году за Хелен Шейвер получила кинопремию «Джемини» (англ.) за лучшую режиссуру (сериал )

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Джини»
Аллея славы Канады
Киноактрисы Канады